Lambart est un patronyme porté notamment par :

 Evelyn Lambart (1914-1999), réalisatrice, productrice, directrice de la photographie et monteuse canadienne ;
 Frederick Lambart (1865-1946), officier britannique.